NGC 753 (другие обозначения — UGC 1437, MCG 6-5-66, ZWG 522.86, IRAS01547+3540, PGC 7387) — галактика в созвездии Андромеда.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Находится в скоплении галактик Abell 262. В NGC 753 есть 15 областей H II. Во многих отношениях она напоминает галактики схожей массы и морфологии, показывая, что принадлежность спиральной галактики к скоплению не обязательно приводит к её химической эволюции.

В галактике взорвалась сверхновая .

Галактика NGC 753 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 753 в группу также входят ещё 34 галактик.

Примечания 

 

Спиральные галактики
0753
Андромеда (созвездие)